KGZ steht als Abkürzung für:
 Glacier Creek Airport, Flughafen in Glacier Creek, US-Bundesstaat Alaska nach dem IATA-Code
 Kirgisistan, ein Binnenstaat in Zentralasien

Abkürzung